Die 1. jugoslawische Fußballliga 1957/58 war die 29. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 10. August 1957 und endete wegen der anstehenden WM in Schweden am 27. April 1958.

Dinamo Zagreb wurde zum achten Mal jugoslawischer Meister und nahm am Europapokal der Landesmeister teil.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. In der folgenden Saison wurde die Liga auf zwölf Teams verringert. Deshalb stiegen die zwei letzten Vereine direkt ab, die Mannschaften auf den Plätzen 11 und 12 mussten nach verlorener Relegation ebenfalls absteigen.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Spiel um Platz 10 
Die Vereine auf den Plätzen Zehn und Elf hatten bei gleicher Punktzahl den gleichen Torquotienten. Der Verlierer spielte anschließend in der Relegation gegen den Abstieg.

Relegation 
Die vier Zonensieger der zweiten Liga, sowie der 11. und 12. der 1. Liga ermittelten zwei Startplätze für die folgende Spielzeit.

Gruppe 1

Gruppe 2

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)
 Kader der Teilnehmer historical-lineups.com (PDF; 7,1 MB)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1957/58